Neobapta är ett släkte av fjärilar. Neobapta ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Neobapta